brijeg, vrsta uzvisine 
 brijeg (reljef)
 pov. jez. knjiž. obala

Naselja:

BiH:
 Brijeg (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde

Crna Gora:
 Brijeg (Plužine, Crna Gora), naselje u općini Plužine